La Third Division 1938-1939 è stato il 19º campionato inglese di calcio di terza divisione, il 18º con la suddivisione in 2 gironi (North e South). Ad aggiudicarsi il titolo ed a salire in Second Division furono: Barnsley (Third Division North) e  (Third Division South).

Stagione

Aggiornamenti 

 Port Vale trasferito nella Third Division South.

Selezione dei club 

 Esito della votazione per l'elezione dei club in Third Division North

Esito della votazione per l'elezione dei club in Third Division South

Third Division North

Squadre partecipanti

Classifica finale 
Legenda:
      Promosso in Second Division 1946-1947.
      Rieletto nella Football League.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.

Risultati

Tabellone

Third Division South

Squadre partecipanti

Classifica finale 
Legenda:
      Promosso in Second Division 1946-1947.
      Rieletto nella Football League.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.

Risultati

Tabellone

Voci correlate 

 First Division 1938-1939
 Second Division 1938-1939
 FA Cup 1938-1939

Collegamenti esterni 

 
 
 
 
 

Calcio nel 1938
Calcio nel 1939
1938-1939